Юниор Дмитриевич Шилов (18 февраля 1926, Москва, СССР) — советский актёр театра Ленком, а также сценарист.

Биография 
Родился 18 февраля 1926 года в Москве. В 1943 году поступил в театральную студию при театре Ленком, по окончании учёбы был принят в труппу театра, где играл в спектаклях вплоть до 1952 года. В советском кинематографе с 1945 года — сыграл в одном фильме (В дальнем плавании) и написал сценарий к другому фильму (Первый троллейбус). В 1952 году поступил на сценарный факультет ВГИКа, который окончил в 1957 году, после чего написал ряд сценариев к кинофильмам.

Фильмография

Актёр 
1945 — В дальнем плавании — гардемарин Александр Горелов

Сценарист 
1963 — Первый троллейбус

Ссылки 
 Краткая биография.

Актёры СССР
Сценаристы СССР
Выпускники сценарного факультета ВГИКа